En la Wikipedia en español, el título Perdidos en la ciudad puede designar a las siguientes entradas:

 Perdidos en la ciudad, programa de televisión cultural español, emitido desde 2011 en el canal Cuatro.
 Perdidos en la ciudad (Argentina), adaptación del formato original español emitido en Telefe desde 2013.